Новосве́тский поселко́вый сове́т () — административно-территориальные единицы Украины:

 Новосветский поселковый совет — в Старобешевском районе Донецкой области. 
 Новосветский поселковый совет — в Судакском городском совете Крыма (согласно законодательству России — часть Городского округа Судак).